Miejscowości w USA:
 Refugio – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Refugio
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Refugio (ang. Refugio County) – w stanie Teksas